Rudá hvězda je jedním ze symbolů komunismu. Jako symbol bývá používána na vlajkách, znacích či logách. Často se s ní setkáme v názvech zejména sportovních organizací a klubů.

Sport 
 Rudá hvězda Pardubice – oddíl atletiky
 historický název fotbalového klubu 1. FC Brno
 historický název hokejového klubu HC Kometa Brno
 historický název fotbalového klubu FC Sparta Brno
 historický název fotbalového klubu FC Union Cheb
 fotbalový klub TJ Rudá hvězda Brno (1946–1962)
 futsalový klub Rudá hvězda Děčín
 Městský atletický stadion (Pardubice) – městský atletický stadion v Pardubicích známý jako Rudá hvězda
 zápasnický oddíl Rudá hvězda Brno (1957–1963)
 zápasnický oddíl Rudá hvězda Praha

Související články 
 Hertzsprungův–Russellův diagram, v astronomii zachycující stádia hvězd jako červený (rudý) trpaslík, obr a veleobr